Jimmy est le diminutif du prénom  :

Prénom

Personnalités 
 Jimmy Cliff, né le  à Sainte Catherine en Jamaïque, chanteur de reggae jamaïcain ;
 Jimmy Buffett, né le  à Pascagoula (Mississippi), chanteur américain de musique country, rock et pop ;
 Jimmy Eat World, groupe de rock alternatif américain originaire de Mesa (Arizona), formé en 1993 ;
 Jimmy Page, (-...) est un guitariste, producteur et compositeur britannique de rock fondateur, leader et compositeur du groupe de rock, Led Zeppelin ;
 Jimi Hendrix, (-) est un guitariste, auteur-compositeur et chanteur américain. Malgré une carrière internationale longue de seulement quatre ans, il est considéré comme le plus grand joueur de guitare électrique et un des musiciens les plus importants du  ;
 Jimmy Carter, (-...) est un homme politique américain. Il est le trente-neuvième président des États-Unis, de 1977 à 1981 ;
 Jimmy Connors, (-...) est un joueur de tennis américain ;
 Jimmy Wales, (-...) est un homme d'affaires américain. Il est le fondateur du portail web américain Bomis et cofondateur de l'encyclopédie libre, wiki et gratuite du web Wikipédia.

Personnages de fiction 
 Jimmy les Mains Vives, personnage de la saga Les Chroniques de Krondor de Raymond E. Feist.
 Jimmy Neutron, série télévisée d'animation américaine en 58 épisodes de 25 minutes, créée par John A. Davis d'après le film.

Pseudonyme 
 Gnahoré Jimmy (1958-), musicien et chanteur ivoirien.

Culture

Cinéma 
 Jimmy, film de Scott Sidney sorti en 1914 ;
 Jimmy, film britannique de Maria Giese sorti en 1996 ;
 Jimmy jazz, court-métrage français de Laurent Perrin réalisé en 1982 ;
 Jimmy the Gent, film américain de Michael Curtiz sorti en 1934 ;
 Jimmy, un Grand Corbeau acteur.

Musique 
 Jimmy, une chanson du groupe Moriarty ;
Jimmy, une chanson du groupe Tool ;
 Jimmy Jimmy, un album de Nicole Martin (1973).

Télévision 
 Jimmy Neutron, un garçon génial en 2001.

Divers 
 Jimmy Possum Bendigo Spirit, club féminin australien de basket-ball basé dans la ville de Bendigo.
 Jimmy Carter Library and Museum, musée à Atlanta en Géorgie abrite des documents et différents objets de l'ancien président américain Jimmy Carter en rapport avec sa présidence ou la vie de sa famille.
 Jimmy, chaîne de télévision française, filiale du groupe Canal+ existante de  au .

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom américain